У́лица Алекса́ндра Бло́ка — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Александра Блока — улица в микрорайоне Магилат, город Геленджик. От улицы Мичурина до Янтарной улицы.
 Улица Александра Блока — улица в коттеджном посёлке Журавли, город Красногорск, Московская область.
 Улица Александра Блока — улица в Ростове-на-Дону, от улицы Герцена до проспекта 40-летия Победы.
 Улица Александра Блока — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Александра Блока  — улица в Киеве, от ул. Мельниченко до ул. Жмеринской.
 Улица Александра Блока — улица в Краматорске.
 Улица Александра Блока — улица в Луганске.

Примечания